Ottone Enrico
 Ottone Enrico del Palatinato
 Otto Enrico del Palatinato-Sulzbach 
 Enrico Ottone di Borgogna
 Ottone Enrico del Carretto

de:Otto Heinrich